Pereira o Pereyra pueden referirse a:

Pereira

Geografía 

 Pereira, ciudad colombiana del departamento de Risaralda.
 Pereira (apellido), apellido hispanoportugués.
 Pereira (Aranga), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pereira (Barcelos), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos, distrito de Braga.
 Pereira (El Pino), parroquia  y lugar español del municipio de El Pino, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pereira (Mirandela), antigua freguesia portuguesa del municipio de Mirandela, distrito de Braganza.
 Pereira (Montemor-o-Velho), freguesia portuguesa del municipio de Montemor-o-Velho, distrito de Coímbra.
 Pereira (Órdenes), parroquia española del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pereira (Santa Comba), parroquia y lugar español del municipio de Santa Comba, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pereira Barreto, municipio brasileño del estado de São Paulo.
 Pereira-Fera, aldea española de la parroquia de Cervás, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sa Pereira, municipio argentino de la provincia de Santa Fe.

Abreviaturas botánicas 

 A.L.Pereira, Alice de Lemos Pereira (fl. 1942).
 A.C.S.Pereira, Ana Carina S. Pereira (fl. 2007).
 A.B.Pereira, Antônio Batista Pereira (fl. 1998).
 C.R.Pereira, C.R. Pereira (fl. 1970).
 C.Pereira, Cezio Pereira. 
 E.Pereira, Edmundo Pereira (1914-1986). 
 Pereira, Huascar Pereira (-1926). 
 J.T.Pereira, Joan T. Pereira (fl. 1994). 
 J.Pereira, Jonathan Pereira botánico (1804-1853). 
 J.M.Pereira, José Maurício Pereira (fl. 2001). 
 M.J.Pereira, M.J. Pereira (fl. 1927). 
 V.Pereira, Maria Verônica Leite Pereira (1960-).
 O.L.Pereira, Olinto L. Pereira (fl. 2003). 
 R.C.A.Pereira, Rita de Cássia Araújo Pereira (1953-).

Pereyra 

 Pereyra, municipio argentino de la provincia de buenos Aires.
 Pereyra (apellido), apellido hispanoportugués.